Fawer ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Fawer (* 1970), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Schriftsteller
 Albert Fawer (1892–1980), Schweizer Politiker